Taufkirchen kan syfta på:

 Taufkirchen, Landkreis München – en kommun i Landkreis München i Bayern i Tyskland
 Taufkirchen (Vils) – en kommun i Landkreis Erding i Bayern i Tyskland
 Taufkirchen, Mühldorf am Inn – en kommun i Landkreis Mühldorf am Inn i Bayern i Tyskland